Чёрная немочь:
 Чёрная немочь — старинное русское название эпилепсии.
 Чёрная немочь — одно из имён персонифицированного падежа скота, Коровья смерть.